Henri Cordier (oriëntalist) (1849-1925), Frans taalkundige en historicus
 Henri Cordier (alpinist) (1855-1867), Frans bergbeklimmer
 Henri Cordier (Caillebotte), schilderij van Gustave Caillebotte, portret van de bovengenoemde oriëntalist